Geografia
 Biscarri, poble del municipi d'Isona i Conca Dellà
 Castell de Biscarri, edificació en el poble de Biscarri
 Plana del Biscarri, pla dels municipis de Preixana i Sant Martí de Riucorb
 Sant Andreu de Biscarri, església del poble de Biscarri

 Biografia
 Jaume Biscarri i Bossom de Saga (1837-1877), músic i compositor
 Jaume Biscarri i de Fortuny (1876-1951), músic i compositor, fill de l'anterior
 Antònia Biscarri i Cuyàs (?-1987), compositora i pianista amb el pseudònim Laura Castilla, filla de J. Biscarri i de Fortuny
 Elisabeta Biscarri i Cuyàs (?-1981), escultora tallista especialitzada en imatgeria religiosa, filla de J. Biscarri i de Fortuny
 Bernarda Biscarri i Cuyàs (?-1954), escriptora i publicista catòlica que publicà a diversos diaris barcelonins, filla de J. Biscarri i de Fortuny